Midtangel (dansk) eller Mittelangeln (tysk) betegner følgende relaterede administrative enheder på halvøen Angel i den nordlige del af den tyske delstat Slesvig-Holsten: 
 Amt Midtangel, et amt (eller kommunesamarbejde) bestående af kommunerne Midtangel, Sørup og Snarup-Tumby 
 Midtangel Kommune (), en kommune i Amt Midtangel

Eksterne henvisninger